Била́л Гёреген (, , род. 4 сентября 1988, Дёртйол, Хатай, Турция) — турецкий уличный музыкант, певец и барабанщик. Известен своим исполнением финской польки.

Биография

Ранние годы 
Билал родился 4 сентября 1988 года в Дёртйол, в обычной бедной семье. Вырос всё детство в Хатае, в детстве потерял зрение и переехал в Битлис, где начал подрабатывать уличным музыкантом. Он впервые выступил в — «O Ses Türkiye».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Билал Гёреген: «Эта песня заставляет меня играть Трампа или Байдена»

Слепые музыканты
Певцы и певицы Турции
Родившиеся в 1988 году
Википедия:Биографии современников